El sesquicentenario es el 150.º aniversario de un acontecimiento. También puede referirse a cualquier celebración, evento o construcción en conmemoración de dicho aniversario:
 Sesquicentenario de Argentina, la conmemoración en 1960 de la Revolución de Mayo;
 Sesquicentenario de Estados Unidos, la conmemoración en 1926 de los 150 años de independencia de los Estados Unidos;
 Exposición Internacional del Sesquicentenario, que tuvo lugar en Filadelfia (Estados Unidos) en 1926;
 Sesquicentenario de Perú, la conmemoración en 1971 de la independencia de Perú;
 Estadio Sesquicentenario, estadio de fútbol que abrió en 1966, en las proximidades de dicho sesquicentenario.